Mecze Ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 wyłoniły 2 pary, które grały w półfinale. Mecze odbyły się 2 i 3 lipca.

Mecze

Holandia vs Brazylia

Urugwaj vs Ghana

Argentyna vs Niemcy

Paragwaj vs Hiszpania

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010